

Matemática
momento, uma variável associada ao estudo estatístico de distribuições.

Física
momento, expressão usada como sinônimo da grandeza física torque.
momento linear, grandeza física que, juntamente com a energia, são fundamentais ao estudo da dinâmica da matéria e energia.
momento angular, grandeza física relacionada ao momento linear e a posição da partícula no referencial escolhido, muito útil no estudo dos sistemas em rotação.
momento de inércia, grandeza física que expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação.
momento estático, também denominado primeiro momento de área, é uma medida da distribuição da área de uma forma geométrica em relação a um eixo no plano da área
momento de inércia de área também chamado de segundo momento de área, relacionado com a rigidez de um elemento estrutural sob flexão.
momento polar de inércia também conhecido como segundo momento polar de área, é uma quantidade usada para descrever resistência à deformação por Torção mecânica

Música
Momentos (álbum de Luiza Possi) - de Luiza Possi
Momento (álbum) - de Pedro Abrunhosa
Momentos (álbum) - de Rui Bandeira

Desambiguação